Schirmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schirmann (1876–1942), deutscher Komponist und Kapellmeister
 Marie Anna Schirmann (1893–1941), österreichische Physikerin
 Chaim Schirmann (1904–1981), israelischer Gelehrter
 Dietrich Schirmann, deutscher Tennisspieler
 Jelena Michailowna Schirmann (1908–1942), sowjetische Dichterin
 Léon Schirmann (1919–2003), französischer Historiker
 Peter Schirmann (1935–2021), deutscher Komponist, Filmkomponist, Dirigent und Arrangeur

Siehe auch:
 Schirrmann